fiamminghi, gruppo etnico del Belgio 
 ciò che è pertinente Fiandre
lingua fiamminga
pittura fiamminga
 la lingua parlata dagli abitanti delle Fiandre, cioè l'aspetto linguistico che prende in quella regione il neerlandese, di cui il fiammingo è una variante; Il neerlandese, e dunque anche il fiammingo, vengono comunemente chiamati olandese in italiano.
fiammingo o fenicottero, genere di uccelli della famiglia Phoenicopteridae